2001/02 was het 104de seizoen in de Engelse voetbalcompetitie. Arsenal werd kampioen in de hoogste afdeling, de Premier League. De ploeg onder leiding van trainer-coach Arsène Wenger verzekerde zich van het landskampioenschap door op woensdag 8 mei 2002 directe concurrent Manchester United op Old Trafford met 1-0 te verslaan. Aanvaller Sylvain Wiltord maakte in de 56ste minuut het enige doelpunt in deze inhaalwedstrijd.

Prijzen

Premier League

Eindstand alle wedstrijden

Eindstand thuiswedstrijden

Eindstand uitwedstrijden

Legenda eindstanden

Uitslagen 

Groen : Thuisteam heeft gewonnen
Blauw : Gelijkspel
Rood : Uitteam heeft gewonnen

Topscorers
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.

Assists
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met negen of meer assists achter hun naam.

Toeschouwers

Scheidsrechters

Arsenal

Bijgaand een overzicht van de spelers van Arsenal, die in het seizoen 2001/02 onder leiding van trainer-coach Arsène Wenger voor de twaalfde keer in de clubgeschiedenis kampioen van Engeland werden.

Football League Division One

Eindstand

Play-offs

Birmingham City promoveert en komt in het seizoen 2002/03 uit in de Premier League.

Football League Division Two

Eindstand

Play-offs

Stoke City promoveert en komt in het seizoen 2002/03 uit in de First Division.

Football League Division Three

Eindstand

Play-offs

Cheltenham Town promoveert en komt in het seizoen 2002/03 uit in de Second Division.

Zie ook
FA Cup 2001/02
Finale FA Cup 2002
Finale League Cup 2002
Football League Cup 2001/02
Engels voetbalelftal in 2001
Engels voetbalelftal in 2002

Competitievoetbal 2001/02
Engels voetbalseizoen